Kustaanheimo bezeichnet:

 (1559) Kustaanheimo, ein Asteroid
 Paul Kustaanheimo (1924–1997), finnischer Astronom und Mathematiker